

Cinema
 Mold – cortometraggio del 2011
 Mold – cortometraggio del 2012
 Mold! – film del 2012
 Muffa (Mold) – film del 2012
 Mold – personaggio del film Black Death - Un viaggio all'inferno

Musica
 Mold – singolo degli Adre'n'Alin (2012)
 Mold – album di Mike Allen (2005)
 Mold – album dei Praxis (1998)

Persone
 Arthur Mold – giocatore di cricket
 Douglas Mold – attore
 Harry Mold – attore
 Johnny Mold – sportivo
 Mike Mold – attore
 Richard Mold – attore

Geografia

Austria 
 Mold – ex comune ora frazione di Rosenburg-Mold, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Rosenburg-Mold – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Regno Unito 
 Mold – città nella contea di Flintshire (Galles)

Stati Uniti d'America 
 Mold – area non incorporata nella contea di Douglas (Washington)

Altro 
 Master Mold – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mold Rugby Football Club – squadra di rugby